Don Xhoni, właściwie Xhonatan Isufi (ur. 8 kwietnia 2000 w Çikatova e Re) - kosowski raper.

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 2000
Kosowscy raperzy
Kosowscy Albańczycy